Le qualificazioni del singolare femminile del Qatar Total Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Christina McHale (qualificata)
  Jelena Janković (qualificata)
  Lauren Davis (qualificata)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)

  Peng Shuai (primo turno)
  Johanna Larsson (ultimo turno)
  Annika Beck (secondo turno)
  Tsvetana Pironkova (ultimo turno)

Qualificate 

  Christina McHale
  Jelena Janković

  Lauren Davis
  Madison Brengle

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2017